Begović es un apellido eslavo que puede estar relacionado con cualquiera de las siguientes personas:

 Milan Begović (1876–1948), escritor croata. 
 Vlajko Begović (1905-1989), brigadista yugoslavo y miembro de la resistencia francesa.
 Vinko Begović (1948), entrenador de fútbol croata.
 Ena Begović (1960–2000), actriz croata. 
 Asmir Begović (1987), futbolista serbobosnio.